Segnas bezeichnet:
 Segnas, ein Ortsteil der Gemeinde Disentis im Schweizer Kanton Graubünden
 Piz Segnas, Berg der Glarner Alpen zwischen Flims und Elm
 Segnespass, ein Pass zwischen den Orten Flims und Elm